Frauenlob ist eine Handelsmarke der:

 Wäsche- und Fruchtpressenfabrik Karl Glemser GmbH für Wäschepressen

Frauenlob ist der Name folgender Personen:

 Frauenlob (Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob; etwa 1250/1260–1318), Dichter deutscher Volkssprache
 Frauenlob der Jüngere (Pseudonym von Ludwig Ettmüller; 1802–1877), deutscher Philologe
 Nikolaus Frauenlob von Hirschberg (15. Jh.), Verfasser medizinischer Texte in einem Arzneibuch
 Carl Christoph Frauenlob (1708–1781), Stück-, Rot- und Glockengiesser in Ulm
 Franz Frauenlob (* 1939), österreichischer Boxer und Olympiateilnehmer
 Günther Frauenlob (* 1965), deutscher Geograf und literarischer Übersetzer
 Hans Frauenlob (* 1960), neuseeländischer Curler
 Johann Frauenlob (auch Frawenlob, 17. Jh.), Pseudonym eines deutschen Herausgebers (Die Lobwürdige Gesellschafft der Gelehrten Weiber) 
 Thomas Frauenlob (1756–1822), Glockengießer

Frauenlob ist der Name mehrerer Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Frauenlob, darunter:
 Frauenlob (Schiff, 1856), ein Kriegsschoner der Preußischen Marine
 SMS Frauenlob (1902), ein Kleiner Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Frauenlob (1918), ein nicht fertiggestellter Kleiner Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine
 M 134 (Schiff, 1919), ein Tender der deutschen Reichs- und Kriegsmarine
 Frauenlob-Klasse, eine Klasse von Binnenminensuchbooten der Bundesmarine, deren erstes Boot den Namen Frauenlob trug